Carl Behn ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Behn (1906–1989), deutscher Kameramann, siehe Friedl Behn-Grund
 Carl Heinrich Behn (1799–1853), Königlich dänischer Etatsrat